Niemcy:
 Heidesheim – dzielnica Ingelheim am Rhein
 Heidesheim am Rhein – dawna nazwa Heidesheim
 Heidesheim am Rhein – dawna gmina związkowa (Verbandsgemeinde) w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Zobacz też:
 Colgenstein-Heidesheim
 Heidelsheim
 Leiningen-Heidesheim